

Astronomia
 779 Nina – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione
 Nina  – film di Rudolf Jugert del 1956
 Nina  – film di Jean Boyer del 1959
 Nina (A Matter of Time) – film di Vincente Minnelli del 1976
 Nina  – film di Elisa Fuksas del 2012
 Nina  – film di Cynthia Mort del 2016
 Nina  –  serie televisiva francese

Geografia 
Nina – villaggio nel comune di Peipsiääre (Tartumaa, Estonia)
Nina – villaggio nel distretto di Ancuabe (provincia di Cabo Delgado, Mozambico)
Nina – comunità non incorporata della contea di Doddridge (Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America)

Personaggi immaginari 
 Nina – personaggio della serie Pokémon
 Nina de Nobili – personaggio della serie dei romanzi della Sesta Luna di Moony Witcher
 Nina Cortex – personaggio della serie Crash Bandicoot
 Nina Sakura – personaggio della serie Streghe per amore
 Nina Petersen – personaggio della serie televisiva La strada per la felicità
 Nina Williams – personaggio della serie Tekken

Musica 
 Niña – gruppo musicale indie rock messicano
 Nina  – nome col quale è spesso indicata la nota aria barocca Tre giorni son che Nina, di attribuzione incerta
 Nina – canto tradizionale prenatalizio della città di Thiene
 Nina  – singolo di Paola & Chiara
 Nina  – singolo di Ed Sheeran, tratto dall'album X
 Niña  – singolo dei La Quinta Estación del 2006
 Nina/Halley  – singolo di Mario Castelnuovo
 Nina – album di José Feliciano del 1990
 Nina – album di Nina Badrić del 2000

Onomastica
Nina – nome proprio di persona femminile

Altro 
 Nina, o sia La pazza per amore  – opera di Giovanni Paisiello
 Niña – una delle tre caravelle di Cristoforo Colombo durante il suo primo viaggio verso le Americhe
 La Niña - fenomeno meteorologico associato a una corrente del Pacifico

Altri progetti